Рена Молхо () е гръцка историчка, чийто научен интерес е насочен главно към различните аспекти на османската и еврейската история и култура и по-конкретно към сефарадските евреи в Солун.

Биография 
Родена е през юни 1946 година в големия македонски град Солун, Гърция. Молхо учи европейска история в Еврейския университет в Йерусалим и в Солунския университет. Защитава докторантура с отличия в Старсбургския университет. Участва в множество симпозиуми, телевизионни и радио предавания в Гърция и чужбина. Авторка е на множество научни статии, публикувани в Гърция и в международни научни книги, енциклопедия и журнали. Молхо преподава историята на евреите в Гърция на семинари и в 1991 година е съоснователка на Обществото за изследване на гръцките евреи. От 1999 година в продължение на 8 години преподава история на гръцките евреи в Атинския университет, който е единствената академична институция в Гърция, която включва в програмата си курсове по история на евреите. Публикува множество научни статии на различни езици, сред които са гръцки, иврит и турски. Заради научната си работа в 2000 година е наградена с Награда на Атинската академия. В 2010 година е отличена с Орден „Академични палми“ заради нейните множество научни приноси към френската академия.

Избрана библиография 
 (1986). „Venizelos and the Jewish Community of Salonica, 1912-1919“ . Journal of the Hellenic Diaspora. XIII/34 pp. 113–123.
 (1988). „The Jewish Community of Thessaloniki and Its Incorporation into the Greek State, 1912–1919“. Middle Eastern Studies (series)|Middle Eastern Studies. Vol. 24. pp. 39–403.
 (1992). „Salonique après 1912: Propagandes étrangères et communauté juive“. Révue historique. CCLXXXVII/1. pp. 127–140.
 (1992). „Le Renouveau...“, in Gilles Veinstein (editor), Salonique 1850–1918: La „ville des Juifs“ et le réveil des Balkans. Paris: Autrement. pp. 64–78. ISBN 978-2-86260-356-8.
 (1998/1993). „Popular Antisemitism and State Policy in Salonica During the City's Annexation to Greece“. Jewish Social Studies. Vol. L, nos. 3–4. pp. 253–264.
 (1993). „Events and Prominent Figures“, στο Yannis Megas (επιμέλεια), Souvenir, Images of the Jewish Community, 1897-1917 Athens. pp. 158–181.
 (1993). „Education in the Jewish Community of Thessaloniki in the Beginning of the 20th Century“, Balkan Studies. 34/2. pp. 259–269.
 (1993). „50 Years of the Holocaust of the Greek Jewry in Salonika“. Demos: The Pasok Review. τεύχος. pp. 28–31.
 (1997). „The Zionist Movement in Thessaloniki up to the A'Panhellenic Zionist Congress“. Proceedings of the International Jewish Communities of Southeastern Europe from the 15th Century to the End of World War II – October 30 – November 3, 1997, Thessaloniki. pp. 327–350.
 (November 1997). „Le développement culturel du début du XXème siècle“. Les cahiers de l'Alliance Israélite Universelle / Dossier: Les Juifs de Salonique. number 17, pp. 32–34.
 „Los sefardies en tiempos modernos:el cavso de los judios de Salonica“. Actas del Encuentro sobre la cultura sefardi, Fundacion Duques de Soria, universitad de Salamanca, Salamanca, 24-26 Ιουνίου 2002, pp. 1–15.
 „Jewish Working-Class Neighborhoods Established in Salonica Following the 1890 and 1917 Fires“, in Minna Rozen, editor, The Last Ottoman Century and Beyond: The Jews in Turkey and the Balkans, 1808–1945, Vol.II. (Proceedings of the International Conference on The Jewish Communities in the Balkans and Turkey in the 19th and 20th Centuries through the End of World War II, the Goldstein-Goren Diaspora Research Center, Tel Aviv University 5–8 юни 1995), Tel Aviv University, Tel Aviv 2002, pp. 173–194.
 „The Jewish Press in Salonica“, in Christ. Herzog, Raoul Motika et Michael Ursinus, (επιμέλεια) Querelles privées et contestations publiques: le rôle de la presse dans la formation de l'opinion publique au Proche Orient, Isis, Istanbul, 2003, pp. 209–220. (proceedings of the International conference for the press in the Near and Middle East (XIX & XX αιώνες): Querelles privées et contestations publiques: le rôle de la presse dans la formation de l'opinion publique au Proche et au Moyen Orient, Aix en Provence, 2–4 юли 1996).
 „Le théâtre judeo-espagnol de Salonique: une source de l'histoire sociale des juifs locaux“. in press in the Proceedings of École Normale Supérieure Visages de Salonique, in Paris, in 22–23 май 2003.
 (2003). „Les juifs en Grèce au XXème siècle“. Matériaux. no.71, pp. 39–48.
 (2004). „Digital Autobiographical Biographies: Centropa's Method in Reconstructing and Sharing the History and Culture of Annihilated Jewish Communities“, in The Library of Rescued Memories. Centropa: Witness to a Jewish Century. Annual Report 2004, p. 2.
 „Judeospanish Theatre Plays on the Themes of Tradition and Change in the Early Twentieth Century“, Proceedings of the Twelfth British Conference on Judeo-Spanish Studies 24–26 юни 2001, Brill, 2004, pp. 141–147.
 (2005). Salonica and Istanbul: Social, Political and Cultural Aspects of Jewish Life. Istanbul: Isis Press. ISBN 978-975-428-278-8.
 (July–December 2006). „La politique de l'Allemagne contre les juifs de Grèce“, in George Bensoussan, Revue d'histoire de la Shoah: Les conseils juifs dans l'Europe Allemande. no. 185. pp. 355–377.
 „Digital Autobiographical Biographies: Centropa's Method in Reconstructing and Sharing the History and Culture of Annihilated Jewish Communities“. [Web]
 (2007). „Jews in Salonika within the Cultural Change of the 19th Century“. New Jewish Time – Jewish Culture in a Secular Age – An Encyclopedic View, Editor in Chief: Yirmiyahu Yovel, Initiator, director and editor: Yair Tzaban, General Editor: David Shaham, Israel: Keter Publishing House. vol. C.
 (2008). „Salonica, la Jérusalem de los Balcanes“, in Elena Romero[editora], El camino de la lengua castillana y su expansion en el mediterráneo. Las rutas de Sefarad, Itinerario cultural europeo del consejo de Europa, Longrono. pp. 131–161.
 (December 2008). „The Moral Values of the Alliance Israélite Universelle and their Impact on the Jewish School World of Salonika and Morocco“, in El Presente, Estudios sobre la cultura sefardi:La cultura Judeo-Española del Norte de Marruecos, vol. 2. Universidad ben Gurion del Negev y Sentro Moshe David Gaon de Kultura Djudeo-Espanyola, pp. 127–137. (Proceedings of the International Research Workshop: The Judeo-Spanish Proverb from Northern Morocco (Haketia), June 3–6, 2007).
 (2008). „Die Juden Salonikis im kulturellen Wandel des 19. Jahrhunderts-oder: Das Jerusalem des Balkans“. in Transversal. pp. 75–94.
 „Le patrimoine culturel des juifs de Grèce, confronté à a grécisation“. De Selaniklis juifs en victimes de la Shoah“, in press, in the proceedings of the conference: Patrimoines immatériels et identités communautaires à l'heure de l'Etat-Nation. Formation et transmission des héritages culturels dans le monde turc et les pays successeurs de l'Empire ottoman (Turquie, sud-est européen, Proche-Orient), journées d'études, 14 et 15 février 2008.
 „Salonika: Female Education at the End of the Nineteenth Century“. Encyclopedia of Jewish Women.
 „The Young Turk Movement and Its Impact on the Jews of Salonika“ in press in the Proceedings of an International Conference on the Centenary of the Young Turks' Revolution 1908–2008: The Young Turks and Their Legacy, οrganized by the Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies at the University of Macedonia in collaboration with CIEPO, 10–11 октомври 2008, Thessaloniki, Greece.
 (2011). Los Souvenires del Dr. Yoel': „An Autobiographical Account of Educational, Professional, and Social Change in Salonika at the Turn of the 20th Century“.
 „Jewish Communities in Greece, 1492–1945“. Encyclopedia of Jewish Diaspora.
 „La destruction des Juifs de Grèce“, Larousse de la Shoah, in September 2009.
 (2008). Book review on Elena Romero, Entre dos (o más) fuegos: Fuentes poéticas para la historia de los sefardíes de los Balcanes. Madrid: Spanish National Research Council, Madrid.
 „Visual History and Centropa's Digital Archives in Retrieving Holocaust Memory“ in press in the proceedings of the conference Oral History And Memory Studies: An Uneasy Relationship, International Workshop, 24–25 април 2009, Athens
 (2009). With Vilma Chastaoglou. Jewish Sites in Thessaloniki: Brief History and Guide. Athens: Lycabettus Press. ISBN 978-960-7269-49-2.

Бележки 

Солунски евреи
Сефарадски евреи
Гръцки учени
Македонски гърци
Възпитаници на Солунския университет
Родени в Солун